El término tarot puede hacer referencia a:

 Tarot, un supuesto tipo de cartomancia.
 Tarot, juego que se practica con cartas del tarot.
 Tarot de Marsella, juego que utiliza la baraja de cartas del Tarot.
 Tarot Egipcio
 Tarot Osho Zen
 Tarot Visconti-Sforza

Música 
 Tarot, grupo finlandés de estilo heavy metal.
 Tarot, álbum de la banda española Dark Moor.

Cómics 
 Tarot, personaje ficticio del Universo Marvel.

Oráculos